In 2020 werd het 31ste Campeonato Sergipano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 31 augustus tot 22 december. Maruinense werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. In de finale worden er twee wedstrijden gespeeld.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Sergip